Галёрка

 Галёрка — верхний ярус зрительного зала театра, где расположены самые дешёвые места.
 Галёрка — Омский государственный драматический театр